Urbs Jerusalem (Die Stadt Jerusalem) bezeichnet:

Urbs beata Jerusalem dicta pacis visio, ein Hymnus
Urbs Jerusalem (Titelouze), eine Komposition von Jean Titelouze